Licinia kan syfta på:

 Licinia (vestal, död 113 f.Kr.), en romersk vestal, avrättad för att ha brutit sitt kyskhetslöfte
 Licinia (vestal, första århundradet f.Kr.), en romersk vestal, anklagad för att tillsammans med Crassus ha brutit sitt kyskhetslöfte 
 Licinia Eucharis (första århundradet f.Kr.), en skådespelare och sångerska i antikens Rom
 Licinia Eudoxia (422–462 (493?)), en romersk kejsarinna
 Licinia (gens), en romersk gens.